El Torneig de Colònia 2020, oficialment conegut com a bett1HULKS Indoors 2020, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 d'octubre de 2020 al Lanxess Arena de Colònia, Alemanya. El torneig es va crear com a conseqüència de la suspensió de diversos torneigs a final de la temporada a causa de la pandèmia per coronavirus, de fet es van disputar dos torneigs consecutius a la ciutat de Colònia.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

Competicions tennístiques a Alemanya
Esport a Colònia
ATP Tour 2020